Каргала (Каргалы́) — деревня в Кайбицком районе Татарстана, входит в Большеподберезинское сельское поселение. У деревни расположено озеро Большое, являющееся памятником природы и уникальным озером.

История 
Основано в XVIII веке. В дореволюционных источниках известно под названием Можарово, Ново-Троицкое. До реформы 1861 жители относились к категории помещичьих крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, плотничным и портняжным промыслами. В начале 20 века в деревне находились волостное правление, церковь, земская школа, мельница, 2 мелочные, 1 казённая и 1 винная лавки. В этот период земельный надел сельской общины составлял 909 десятин. До 1920 деревня являлась центром Больше-Тоябинской волости Тетюшского уезда Казанской губернии. С 1920 в составе Тетюшского кантона ТАССР. С 14 февраля 1927 в Ульянковском, с 1 августа 1927 в Кайбицком, с 19 февраля 1944 в Подберезинском, с 14 мая 1956 в Кайбицком, с 1 февраля 1963 в Буинском, с 4 марта 1964 в Апастовском, с 19 апреля 1991 в Кайбицком районах.

Население 

Национальный состав на 2010 год: русские и чуваши.

Инфраструктура 
Начальная школа, клуб.

Примечания 

Населённые пункты Кайбицкого района